Kærsgård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kærsgård (Balle Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Balle Sogn, Silkeborg Kommune
 Kærsgård (Brenderup Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Brenderup Sogn, Middelfart Kommune
 Kærsgård (Fjaltring Sogn) – en bebyggelse i Fjaltring Sogn, Lemvig Kommune
 Kærsgård (Nørre Snede Sogn) – en bebyggelse i Nørre Snede Sogn, Ikast-Brande Kommune
 Kærsgård (Skæve Sogn) – en bebyggelse i Skæve Sogn, Frederikshavn Kommune
 Kærsgård (Tornby Sogn) – en bebyggelse, et ejerlav og en landbrugsejendom i Tornby Sogn, Hjørring Kommune